Каяшкан  — село в Турочакском муниципальном районе Республики Алтай России. Входит в состав Турочакского сельского поселения. Население  человек ().

География 
Расположен на правом берегу реки Сия (приток реки Лебедь), у впадения р. Каяшкан. Населённый пункт окружает горная тайга смешанного типа (произрастает осина, пихта); вершины. Уличная сеть состоит из трёх географических объектов: ул. Береговая, ул. Речная, ул. Центральная.

Центральная часть населённого пункта расположена на высоте 382 метров над уровнем моря.

Расстояние от Каяшкана до Турочака — 26 км, до Таштагола — 69 км.

Население

Инфраструктура 
В селе действует фельдшерско-акушерский пункт, начальная школа, сельский дом культуры. В 8 км — золотодобывающий прииск.
 экономика
золотодобыча, охота, рыболовство и сбор лесного урожая.

Транспорт 
Через Каяшкан проходит новая автодорога «Турочак — граница Кемеровской области» (участок Таштагол — Турочак) (идентификационный номер 84К-102). Из Каяшкана напрямую в село Тюлем идет тракторная дорога.

Примечания

Ссылки 
 Сёла Турочакского района. Каяшкан  

Населённые пункты Турочакского района